Ipswich es un topónimo inglés que puede referirse a:

Australia
Ipswich (Australia), una ciudad en el estado australiano de Queensland.

Reino Unido
Ipswich un distrito no metropolitano y capital del condado de Suffolk, en Inglaterra.

Estados Unidos
 Ipswich (Dakota del Sur), ciudad ubicada en el condado de Edmunds, estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Ipswich (Massachusetts), pueblo ubicado en el condado de Essex, estado estadounidense de Massachusetts.
 Ipswich (condado de Essex, Massachusetts), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Essex, estado estadounidense de Massachusetts.